Zemgus Girgensons (né le  à Riga en Lettonie) est un joueur professionnel  de hockey sur glace letton. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il est le fils d'Ina et Aldus Girgensons. Il a une sœur Annija. Son père Aldus a joué au hockey sur glace en professionnel.

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Lettonie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2009-2010 || Glades de Green Mountain ||  ||23 ||11 ||17 ||28 ||13 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2010-2011 || Fighting Saints de Dubuque || USHL ||51 ||21 ||28 ||49 ||46 ||11 ||3 ||5 ||8 ||8 
|-
|2011-2012 || Fighting Saints de Dubuque || USHL ||49 ||24 ||31 ||55 ||69 ||2 ||2 ||2 ||4 ||0 
|-
|2012-2013 || Americans de Rochester || LAH || 61|| 6|| 11|| 17|| 28|| 3|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
|2013-2014|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 70 || 8 || 14 || 22 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015|| Sabres de Buffalo || LNH || 61|| 15|| 15|| 30|| 25||- || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 71 || 7 || 11 || 18 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 75 || 7 || 9 || 16 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 71 || 7 || 8 || 15 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 72 || 5 || 13 || 18 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 69 || 12 || 7 || 19 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo  || LNH || 56 || 10 || 8 || 18 || 27 || - || - || - || - || -
|-

| 545 || 71 || 85 || 156 || 157 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| Lettonie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 || align=left| place (relégué en D1)
|-
| 2011 || align=left| Lettonie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1 ||5 ||4 ||3 ||7 ||8 || align=left| place du groupe A (promu en élite)
|-
| 2012 || align=left| Lettonie U20|| align=left|Championnat du monde junior ||6 ||2 ||0 ||2 ||6 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 || align=left| place
|-
| 2014 || align=left| Lettonie || align=left|Jeux olympiques ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 || align=left| place
|-
| 2014 || align=left| Lettonie || align=left|Championnat du monde ||6 ||2 ||0 ||2 ||29 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Lettonie || align=left|Championnat du monde ||8 ||1 ||0 ||1 ||4 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Lettonie || align=left|Qualification olympique ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left|Non qualifié
|-
| 2017 || align=left| Lettonie || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 || align=left| place

Notes et références 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Riga
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de repêchage du CSKA Moscou
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey